Amerikai Egyesült Államok
 Aloha (Louisiana)
 Aloha (Michigan)
 Aloha (Oregon)
 Aloha (Washington)

Egyéb
 Aloha protokoll, protokoll a csatornakiosztás problémájára
 Az Aloha Airlines 243-as járatának katasztrófája, légikatasztrófa
 Aloha, Cameron Crowe 2015-ben bemutatott filmje
 Aloha, a Pooh olasz zenei együttes egyik stúdió albuma
 Aloha, Fat Joe kislemeze